Le Championnat de squash du British Open féminin 2008 est l'édition 2008 du British Open qui se déroule à l' de Liverpool du 6 au 12 mai 2008.
Nicol David gagne son  British Open en battant Jenny Duncalf en finale

Têtes de série

Tableau et résultats

Premier tour de qualification

Second tour de qualification

Tour final de qualification

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open

féminin 2008
Compétition de squash à Liverpool
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2008
Sport en mai 2008